– japoński łyżwiarz figurowy startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2014), wicemistrz świata (2014), wicemistrz czterech kontynentów (2010), medalista zawodów z cyklu Grand Prix, mistrz Japonii juniorów (2007) oraz wicemistrz Japonii (2014). Zakończył karierę amatorską w grudniu 2014.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Japońscy olimpijczycy
Japońscy łyżwiarze figurowi
Urodzeni w 1990